Els pondàungids (Pondaungidae) són una família extinta de primats que visqueren a Àsia durant l'Eocè i el començament de l'Oligocè. Conté cinc gèneres diferents, dels quals s'han trobat restes fòssils al Pakistan, Myanmar i Tailàndia. Es caracteritzen per tenir les fileres de premolars més curtes que altres grups de primats.

Referències 

Haplorrins
Primats de l'Eocè
Primats de l'Oligocè